Prins De kan som auktorsförkortning betyda:

 Jurate De Prins
 Willy De Prins

Robotskapade auktorsförkortningar